Виноград, мјесто узгајања винове лозе, засад винове лозе

или

 Виноград (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 , насеље у Трновској области, Бугарска

или

 Црвени виноград, слика Винсента ван Гога
 Краљев виноград, љетњиковац династије Обреновић у Смедереву, познат и као Вила Златни брег